Serans je název dvou obcí ve Francii:

 Serans (Oise) – obec v departementu Oise
 Serans (Orne) – obec v departementu Orne